Tindangou peut désigner :
Tindangou, la commune rurale située dans le département de Coalla au Burkina Faso ;
Tindangou, la commune rurale située dans le département de Pama au Burkina Faso ;
Tindangou, la commune rurale située dans le département de Tambaga au Burkina Faso.